Ярешки — название населённых пунктов:

Украина 
 Ярешки — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Ярешки — село в Барышевском районе Киевской области.